Victor von Podbielski ist der Name folgender Personen:

* Victor von Podbielski (Politiker, 1844) (Victor Adolf Theophil von Podbielskii; 1844–1916), deutscher Generalleutnant und Politiker, MdR
 Victor von Podbielski (Politiker, 1892) (Victor Ulrich Theophil Friedrich von Podbielski; 1892–1945), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)